Григорий Иванович Архангельский (1837—1899) — российский , врач-гигиенист, ; доктор медицины.

Биография 
Родился  года. После успешного окончания в 1860 году Медико-хирургической академии, вплоть до 1871 года служил военным врачом.

В 1871 году был назначен был младшим медицинским чиновником при медицинском департаменте и редактором издававшихся этим департаментом «Архива судебной медицины», «Эпидемиологического листка», «Сборника сочинений по судебной медицине» и других изданий.

В 1874 году Григорий Иванович Архангельский получил степень доктора медицины.

Во время Восточной войны был чиновником для поручений при этапном отделении военных сообщений. С 1884 года состоял старшим ординатором Николаевского военного госпиталя.

Умер  года. Похоронен на Георгиевском Большеохтинском кладбище.

Труды Архангельского весьма многочисленны и относятся к области общественной гигиены, главным образом, по вопросам питания и эпидемиологии. В последние годы, будучи консультантом по врачебным вопросам при городской думе города Санкт-Петербурга, всецело предался врачебно-публицистической деятельности и много содействовал организации врачебного дела в столице, введению института думских врачей, устройству городских родильных приютов и т. д.

Одна из последних научных работ работ Г. И. Архангельского: «Женщины-врачи на городской общественной службе в СПб. в 1878—1890 гг.» посвящён изложению причин медленного приложения врачебного труда женщин и значительных услуг, оказанных земскому и городскому управлению женщинами-врачами.

Библиография 

 «Холерные эпидемии в Европейской России в 50-летний период 1823—1872 гг.» (СПб., 1874);
 «Петербург и его средства к охранению и восстановлению здоровья жителей» («Здоровье», 1874, № 1-5);
 «О надлежащей организации в СПб. дела призрения рожениц, нуждающихся в общедоступной помощи» («Известия Санкт-Петербургской городской думы», 1883 г., № 5);
 «Несколько данных относительно общедоступной медицинской помощи в Санкт-Петербурге» (СПб., 1884);
 «Женщины-врачи на городской общественной службе в СПб. в 1878—1890 гг.» («Известия Санкт-Петербургской городской думы», 1890 г., № 18)

Примечания

Литература 
 Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т. 1. — С. 812—816.

Ссылки 

Доктора медицины
Похороненные на Большеохтинском кладбище